La cueva de Hualong (chino simplificado: 华龙; chino tradicional: 華龍; pinyin: huálóng dòng; lit. 'cueva del dragón florido/elegante')  es una cueva enel pueblo de Pangwang en el condado de Dongzhi, provincia de Anhui, China, y situada en la orilla sur del Yangtze. Se encuentra en la ladera de la colina Meiyuan. El interés paleontológico comenzó en 2004, cuando un granjero encontró accidentalmente unos huesos que más tarde se identificaron como fósiles de mamíferos. Los paleontólogos de la Academia China de las Ciencias iniciaron las excavaciones en 2006. Se han encontrado numerosas herramientas de piedra y más de 30 fósiles humanos, así como huesos de animales como Ailuropoda, Arctonyx, Bubalus, Sinomegaceros, Stegodon, tapir gigante y pandas gigantes. Los fósiles más notables son el de un Homo erectus (apodado Dongzhi Man) descrito en 2014, y el de un humano arcaico de 300 000 años descubierto en 2019.

Herramientas de piedra 
La cueva de Hualong muestra el estilo de vida de los humanos en el Paleolítico. Las herramientas de hueso se utilizaban para cortar animales, pero no para cazar. Se han descubierto más de 100 herramientas de piedra. Estas herramientas de piedra estaban hechas de rocas silíceas. Los raspadores eran las herramientas más abundantes.

Fósiles de animales 
En la cueva de Hualong se han descubierto más de 40 especies de fósiles de mamíferos. La mayoría son ungulados de dedos pares. Sólo pueden identificarse unos pocos roedores. Entre los especímenes importantes figuran Ailuropoda, Arctonyx, Bubalus, Sinomegaceros, stegodon, tapir gigante y pandas gigantes. La presencia de Sinomegaceros en la cueva se considera la más meridional de China.

Fósiles humanos

Hombre de Dongzhi 
Popularizado como el hombre de Dongzhi, un fósil humano descrito en 2014 procedente de la cueva de Hualong está considerado como uno de los especímenes de Homo erectus mejor conservados.Fue descubierto en 2006 junto con artefactos de piedra y fósiles de animales durante la primera excavación. Constaba de dos fragmentos de cráneo y un diente separado (molar inferior). Se cree que los fragmentos de cráneo proceden del mismo individuo. Es diferente de otros fósiles de la misma especie, incluido el hombre de Pekín hallado en China. Las superficies de los dientes (uniones esmalte-dentina) son mucho más simples y las cúspides más afiladas.

Otros fósiles 
En 2019 se anunció el descubrimiento de 16 fósiles humanos con una antigüedad estimada de unos 300.000 (275.000-331.000) años.El conjunto fósil incluía 8 elementos craneales, siete dientes aislados, tres piezas diafisarias femorales y porciones principales de un cráneo adolescente (designado HLD 6, HLD por Hualongdong).

Referencias

Enlaces externos 

Wikipedia:Artículos con texto en chino tradicional
Wikipedia:Artículos con texto en chino simplificado
Wikipedia:Artículos con coordenadas en Wikidata
Cuevas de China
Restos humanos (Arqueología)
Fósiles del Pleistoceno